Ådagsländor (Baetidae) är en familj av dagsländor. Ådagsländor ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Baetidae 177 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor